Basilica di Santa Croce – Atessa
 Basilica di Santa Croce – Cagliari
 Basilica di Santa Croce – Firenze
 Basilica di Santa Croce – Lecce
 Basilica collegiata di Santa Croce – Ostra
 Basilica di Santa Croce in Gerusalemme – Roma
 Basilica di Santa Croce – Via Flaminia, Roma
 Basilica di Santa Croce – Torre del Greco
 Basilica di Santa Croce – Wechselburg, Germania

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Croce
 Santa Croce